Noxon steht für:
 NOXON, deutsches Unternehmen (Internetradio)
 Noxon (Montana), Ort in Montana, Vereinigte Staaten
 Noxon-Kliff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Mount Noxon, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis

Noxon ist der Familienname folgender Personen:
 Marti Noxon (* 1964), US-amerikanische Drehbuchautorin